

Persone 
 Kei – illustratore giapponese, creatore di Hatsune Miku

Codici 
 KEI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kepi (Indonesia)

Onomastica 
 Kei  – nome proprio di persona

Personaggi 
 Kei  – personaggio del manga Akira
 Kei  – personaggio di Beyblade
 Kei  – personaggio di Pretear - La leggenda della nuova Biancaneve